Liquigas – azienda italiana operante nella distribuzione di GPL in bombole e serbatoi;
Liquigas – squadra ciclistica attiva dal 1999 al 2001, sponsorizzata dall'azienda omonima, in precedenza sponsorizzata da Brescialat;
Liquigas – squadra ciclistica attiva dal 2005 al 2012, dal 2013 sponsorizzata da Cannondale.